О́ппельт () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Оппельт, Бритта (род. 1978) — немецкая гребчиха.
 Оппельт, Курт (1932—2015) — австрийский фигурист.